Прам — многозначный термин.

Топоним 
 Прам — ярмарочная коммуна в Австрии.

Судостроение 
 Прам — плоскодонное артиллерийское парусное судно XVIII века.
 Прам — голландское речное плоскодонное грузовое судно.

Прочее
 Прам — лекарственное средство, антидепрессант.
 PRAM — тип энергонезависимой памяти.